Micoli – cognome italiano
 Giuseppe Micoli – giocatore di calcio a 5 italiano